Натуральне число 1751
 1751 рік до нашої ери
 1751 рік нашої ери